Goldstream River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Goldstream River, Vancouver Island, vattendrag i British Columbia, 
 Goldstream River (biflöde till Columbiafloden), vattendrag i British Columbia,